Opisodasys är ett släkte av loppor. Opisodasys ingår i familjen fågelloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fågelloppor
Opisodasys